Эспер Белосельский-Белозерский:
 Белосельский-Белозерский, Эспер Александрович (1802—1846) — русский генерал, известный тем, что инициировал возведение дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте.
 Белосельский-Белозерский, Эспер Константинович (1871—1921) — князь, российский яхтсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме, брат Сергея Константиновича.